

Aziende 
 Schwan-Stabilo – azienda tedesca produttrice di strumenti di scrittura

Persone 
 Courtney Schwan – pallavolista statunitense, schiacciatrice
 Gesine Schwan – politologa tedesca
 Ivyann Schwan – attrice e cantante statunitense
 Michael Schwan – canottiere tedesco